Cavallini es un apellido de origine italiano que puede hacer referencia a :

 Ernesto Cavallini (1807-1874), clarinetista y compositor italiano. 
 Lucas Cavallini (1992-), futbolista canadiense de origen argentino y uruguayo.
 Pietro Cavallini (h. 1250 – h. 1330), pintor italiano de estilo italo-gótico.